Към 2018 г. в Португалия има 159 населени места със статут на град. В страната като град се определят тези селища, които отговарят на определени критерии (население, инфраструктура, икономика и други) или са с историческа значимост. За градове се считат и тези населени места, които в исторически план са били градове, но към момента не отговарят на всички съвременни критерии за град. Прирастът на населението на Португалия спомага през последните тридесет години десетки селища да бъдат обявени за градове. До 1910 г. статутът на град се определя единствено чрез кралски декрет; в историята на Португалия това се е случвало общо 25 пъти. По време на Първата португалска република вида на селищата се определя от Парламента. Тази практика е преустановена по време на дикататурата на Салазар и възвърната едва след края на режима Ещаду Нову през 1974 г.

Осем селища в Португалия винаги са били считани за градове: Брага, Визеу, Евора, Коимбра, Ламегу, Лисабон, Порто и Силвеш. Гуарда е първото населено място обявено за град след създаването на независимо кралство Португалия.

В Португалия има общо 7 метрополни района, сред които най-големи са тези на Лисабон (2 641 006 души) и на Порто (1 691 981 души) или около 40% от населението на цялата страна.

Списък 

Португалия